Die 107. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
   107. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  107. Division (Japanisches Kaiserreich)
  107. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 Kesselschlacht bei Smolensk

Gepanzerte Verbände 
  107. Panzer-Division (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern